Molekulska formula -{C15H24N2O}- se može odnositi na:

 Matrin (lek)
 Trimekain